Сезон 2001 года стал для ФК «Спартак» Москва 10-м в чемпионатах России высшего дивизиона.

Команда

Основной состав

Трансферы 
Список игроков, пришедших в клуб в ходе сезона 2001:

Список игроков, ушедших из клуба в ходе сезона 2000:

Чемпионат России 2001 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2001

Результаты матчей

Итоговая таблица

Статистика

Кубок России 2000/01 
Основная статья: Кубок России по футболу 2000/2001

Кубок России 2001/02 
Основная статья: Кубок России по футболу 2001/2002

Лига чемпионов 2000/01 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2000/2001

Второй групповой этап

Итоговая таблица

Лига чемпионов 2001/02 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2001/2002

Первый групповой этап

Итоговая таблица

Чемпионат России 2001 (дублирующий состав) 
В 2001 году был создан отдельный турнир для дублирующих составов команд высшего дивизиона, которые раньше могли играть в первенстве России среди команд-мастеров.

Результаты матчей

Итоговая таблица

Чемпионат России 2001 (молодёжный состав) 
Если в предыдущие годы молодёжная команда являлась структурным подразделением СДЮШОР «Спартак», то в 2001 году она перешла под крыло клуба. Более того, до июня месяца «молодёжка» и дублирующий состав были единой командой, которой руководили Анатолий Королев и Алексей Леонов и которая выступала в двух турнирах — чемпионате России среди дублеров и чемпионате России среди любительских команд. И лишь в июне «молодёжка» и дубль были вновь разделены (первая игра молодёжной команды — 15 июня). В 2001 году молодёжная команда выступала в Первенстве КФК, зона «Москва».

Результаты матчей

Итоговая таблица

Кубок чемпионов Содружества 2001 
Основная статья: Кубок чемпионов Содружества 2001

Премьер-лига

Итоговая таблица

Финальная группа

Итоговая таблица

Финал

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru

2001
Спартак Москва
2001
Чемпионат России по футболу 2001